Hello Goodbye (televisieprogramma), een televisieprogramma van Joris Linssen
Hello, Goodbye, een lied van The Beatles
hellogoodbye, een Amerikaanse band
Hello Goodbye (strip), het 26ste en laatste album van de W817-stripreeks
Hello Goodbye (film), een Franstalige film uit 2008
Hello-Goodbye, een Britse film uit 1970